Elias kan som auktorsförkortning betyda:

 Paul Elias
 Thomas Sam Elias

Robotskapade auktorsförkortningar